Lubieniec peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Lubieniec, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lubieniec, un village de la voïvodie de Lublin
 Łubieniec, un village de la voïvodie de Poméranie